

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Milejowice-Kolonia – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew
 Milejowice-Kolonia – część wsi Milejowice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów

Zobacz też 
 Milejowice